Comilla Airport är en flygplats i Bangladesh. Den ligger i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Dhaka. Comilla Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Comilla Airport är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Comilla Airport. Runt Comilla Airport är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Comilla,  km norr om Comilla Airport.

Trakten runt Comilla Airport består till största delen av jordbruksmark.  Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Bangladesh